Jozef I (Wenen, 26 juli 1678 – aldaar, 17 april 1711) was keizer van het Heilige Roomse Rijk, koning van Hongarije en Bohemen en aartshertog van Oostenrijk. Hij was de oudste zoon van keizer Leopold I en diens derde vrouw, Eleonora, dochter van Filips Willem van de Palts.

Jozef I werd onderwezen door prins Karl Theodor Otto zu Salm en hij werd een goede taalkundige. In 1687 werd hij al op 9-jarige leeftijd tot co-koning van Hongarije en op 6 januari 1690 tot Rooms-Duits koning gekroond.

In 1699 trouwde hij met Amalia Wilhelmina, dochter van hertog Johan Frederik van Brunswijk-Lüneburg, met wie hij drie kinderen kreeg:
 Maria Jozefa (1699 – 1757); ∞ (1719) koning August III van Polen (1696 – 1763)
 Leopold Jozef (Wenen 29 oktober 1700 – aldaar 4 augustus 1701)
 Maria Amalia (1701 – 1756); ∞ (1722) keurvorst Karel Albrecht van Beieren (1697 – 1745)

In 1702, na het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog, ging hij in legerdienst. Hij sloot zich aan bij luitenant-generaal Lodewijk Willem van Baden-Baden bij de belegering van Landau.

Hij volgde zijn vader op als keizer van het Heilige Roomse Rijk in 1705. Tijdens zijn ambtstermijn werd de rust in Hongarije verstoord door de ambities naar autonomie voor Zevenburgen van Frans II Rákóczi, die na een beslissende nederlaag een toevluchtsoord zocht in Polen.

Jozef I is een van de keizers van het Heilige Roomse Rijk in een ononderbroken rij van vier, wier muzikale kwaliteiten zich ook uitten in het zelf componeren van muziekstukken.

Voorouders

Literatuur
 , Josef I. Der "vergessene" Kaiser, Graz - Wenen - Keulen, 1982.
 , art. JOSEPH I., römisch-deutscher Kaiser, in BBKL 23 (2004), pp. 752-763.

Aartshertog van Oostenrijk
Duits componist
Koning van Duitsland
Koning van Bohemen
Keurvorst van Bohemen
Habsburg
Keizer van het Heilige Roomse Rijk
Oostenrijks componist
Keizer Jozef I